Влади́мир Кручи́нин:
 Кручинин, Владимир Васильевич (1876 — после 1945) — генерал-майор, командир 5-й Оренбургской казачьей отдельной бригады.
 Кручинин, Владимир Фёдорович (1912—1938) — Герой Советского Союза.